Out of Africa est une expression anglaise signifiant « Hors d'Afrique ».

Sciences et techniques 
 « Out of Africa » est une expression familière donnée à la théorie de l'origine africaine de l'Homme moderne, et plus généralement aux migrations hors d'Afrique d'Homo sapiens. En référence aux migrations ci-dessous, on les appelle aussi « Out of Africa II ».
 « Out of Africa I » est une expression familière donnée aux migrations hors d'Afrique d'hominines autres que l'Homme moderne ; elles sont antérieures aux précédentes.

Culture et société 
 Out of Africa est un film de Sydney Pollack adapté de la Ferme africaine, un roman autobiographique de Karen Blixen.